«Тернана» () — итальянский футбольный клуб из города Терни, Умбрия. Основные цвета клуба — красный и зелёный. Основан в 1925 году. «Тернана» играла в Итальянской серии A (сезоны 1972/73 и 1974/75). В настоящее время команда играет в серии B. Домашний стадион — «Либеро Либерати», который вмещает 22 000 зрителей.

Текущий состав

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Италии